Натуральне число 1537
 1537 рік до нашої ери
 1537 рік нашої ери